Ганс Отто Вельке — олімпійський чемпіон 1936 року зі штовхання ядра.

Топоніми

Населені пункти та їхні частини
 Вельке — село в гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства.

Вельке Гінцово плесо — озеро природного походження, що знаходиться на півночі Словачини у Менгусовській долині у Високих Татрах.
 Вельке Капушани — місто в Східній Словаччині на кордоні з Україною, в районі Михайлівці Кошицького краю.
 Вельке Тер'яковце — село та громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.
 Вельке Ревіштья — село в районі Собранці Кошицького краю.
 Вельке Тракани — село, громада в окрузі Требішов, Кошицький край, східна Словаччина.
 Вельке Озоровце — село в окрузі Требішов Кошицького краю.
 Вельке Благово — село, громада в окрузі Дунайська Стреда, Трнавський край, південно-західна Словаччина.
 Вельке Косіги — село в окрузі Комарно Нітранського краю.
 Вельке Ровне — село в окрузі Битча Жилінського краю.
 Вельке Хлєвани — село в окрузі Бановце над Бебравоу Банськобистрицького краю.
 Вельке Слеменце — село, громада в окрузі Михайлівці, Кошицький край.
 Вельке Рашковце — село, громада в окрузі Михайлівці, Кошицький край, східна Словаччина.
 Вельке Госте — село в окрузі Бановце над Бебравоу Банськобистрицького краю.
 Вельке Уляни — село, громада в окрузі Ґаланта, Трнавський край, західна Словаччина.
 Вельке Дворніки — село, громада в окрузі Дунайська Стреда, Трнавський край.
 Вельке Држковце — село, громада в окрузі Бановце-над-Бебравоу, Тренчинський край.

Див. також 
 Яновіце-Вельке — сільська гміна у південно-західній Польщі, належить до Єленьоґурського повіту Нижньосілезького воєводства.
 Шульбоже-Вельке — сільська гміна у центральній Польщі, належить до Островського повіту Мазовецького воєводства.
 Хжипсько-Вельке — сільська гміна у північно-західній Польщі, належить до Мендзиходського повіту Великопольського воєводства.
 Петровіце-Вельке — сільська гміна у південній Польщі, належить до Рациборського повіту Сілезького воєводства.
 Цедри-Вельке — сільська гміна у північній Польщі, належить до Ґданського повіту Поморського воєводства.
 Дембе-Вельке — сільська гміна у центральній Польщі, належить до Мінського повіту Мазовецького воєводства.
 Вондроже-Вельке — сільська гміна у Польщі, в Яворському повіті Нижньосілезького воєводства.
 Єзьора-Вельке — сільська гміна в Польщі, у Моґіленському повіті Куявсько-Поморського воєводства.
 Єзьорки-Вельке — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.
 Тромбкі-Великі () — село в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства.
 Кобеле-Вельке — сільська гміна у центральній Польщі, належить до Радомщанського повіту Лодзинського воєводства.
 Лясовіце-Вельке — сільська гміна у південно-західній Польщі, належить до Ключборського повіту Опольського воєводства.
 Ґодзеше-Вельке — сільська гміна у північно-західній Польщі, належить до Каліського повіту Великопольського воєводства.
 Стшельце-Вельке — сільська гміна у центральній Польщі, належить до Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства.
 Тромбкі-Вельке — сільська гміна у північній Польщі, належить до Ґданського повіту Поморського воєводства.

Примітки